може да се односи на:

 Цветко Поповић-Врановачки
 Цвјетко Поповић